Алессандро Геммерле (30 липня 1993(1993-07-30), Гашурн, Блуденц, Форарльберг, Австрія) — австрійський сноубордист, олімпійський чемпіон 2022 року.
 Йоганн Геммерле (нім. Johann Hämmerle; 22 жовтня 1897, Брегенц — 12 серпня 1982, Гогенемс) — австро-угорський, австрійський і німецький військовий інженер.